

Patronyme 

 Guillaume Dumanoir (1615-1697), compositeur français ;
 Jean Michel Hubert-Dumanoir (1744-1827), homme politique français ;
 Pierre Dumanoir le Pelley (1770-1829), vice-amiral français ;
 Louis-Aimé Cosmao Dumanoir (1783-1864), contre-amiral français.

Pseudonyme 

 Dumanoir, auteur dramatique français (1806-1865).

Toponymie 

 L'allée Dumanoir, située dans la commune de Capesterre-Belle-Eau.

Voir aussi 
 Yves du Manoir (1904-1928), aviateur et international français de rugby
 Challenge Yves du Manoir
 
Patronyme français